Денис Борисович Седо́в (род. 1974) — российский оперный певец (бас-баритон).

В качестве приглашённого солиста принимает участие в постановках ведущих оперных театрах мира (Метрополитен-Опера, Ла Скала, Гранд Опера, Ковент-Гарден, театрах в Сан Франциско, Барселоне, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Сантьяго, Тель-Авиве, Японии и Китае).
Артист поёт в таких жанрах, как: классическая опера, босса нова, самба.

Биография 
В 6 лет, увидев документальный фильм про школу певчих при Ленинградской капелле имени М. И. Глинки: «Ленинградские соловушки», решил связать свою карьеру с хором. Спустя 11 лет Денис окончил с отличием Хоровое училище имени М. И. Глинки при Певческой капелле Санкт-Петербурга по классу хоровое дирижирование и поехал поступать на дирижёрское отделение в иерусалимскую Академию музыки и танца им. Рубина, но случайно пропустил экзамен. Чтобы не терять целый год обучения, Денис решил поступить туда же на вокальный факультет.

В 1993 году состоялось первое профессиональное выступление Дениса на фестивале в Людвигсбурге, где он спел концерт современной музыки с оркестром.

В 1995 году был приглашен для участия в Программе развития молодых артистов Линдеманна в «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), где он стажировался 2 года у таких легенд оперы как Рената Скотто, Луи Килико, Режин Криспен, Карло Бергонци.

В 1996 году по приглашению Джан Карло Менотти поехал выступать на свой первый летний фестиваль в Сполето и через год записал первую пластинку «Ариодант» Генделя с Анне Софи фон Оттер на «Deutsche Grammophon». В том же году он спел свою дебютную партию в «Метрополитен-опера» в опере «Федора» Умберто Джордано вместе с Пласидо Доминго и Миреллой Френи.

Широкую известность певцу принесло исполнение «Симфонии № 9» Бетховена на церемонии открытия XVIII зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано .

Денис Седов пел с такими звёздами, как: Пласидо Доминго, Йо-Йо Ма, Пьер Булез, Риккардо Мути, Николай Гяуров, Джеймс Левайн, Курт Мазур, Сейджи Озава, Нани Брегвадзе. Певец сотрудничал с несколькими известными звукозаписывающими лейблами: Deutsche Grammophon, Telarc, Naxos.

Международная карьера

Карьера в России 
Денис Седов ведет обширную гастрольную деятельность не только за границей. Российские слушатели около восьмидесяти городов от Москвы и Санкт Петербурга до Мурманска и Воркуты, от Тюмени и Казани до Иркутска, Читы, Владивостока и Сахалина смогли услышать голос певца на сценах своих филармоний и оперных театров.

Bossa nova & Samba 
В планах певца работа сразу в нескольких авторских проектах. Прежде всего, шоу-программа «С балалайкой вокруг света» с ансамблем Бис-Квит, также программа бразильской популярной музыки — босса нова и самба — « White Bossa Project» в камерном составе.

Видеозаписи 
 2000 — «Коронация Поппеи» Клаудио Монтеверди (Сенека), реж. Клаус Михаэль Грюбер, дир. Марк Минковски, Экс-ан-Прованский оперный фестиваль.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дениса Седова
 Фонд «Таланты мира» о Денисе Седове
 Агентство «Guy Barzilay Artists» о Денисе Седове
 Битва трёх мировых басов
 Денис Седов на сайте Хорового училища им. Глинки
 Р. Н.П. «Эй, ухнем»
 Баллада Мефистофиля, Бойто

Бас-баритоны
Оперные певцы и певицы России
Выпускники Хорового училища имени М. И. Глинки
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории